L'entropie molaire standard d'un corps pur est son entropie molaire dans l'état standard (, ). On l'exprime en joules par mole kelvin ().

L'entropie molaire standard est listée dans les tables de données thermodynamiques.

Entropie molaire standard des éléments chimiques () :

Notes et références

Notes

Références 

Grandeur en thermochimie 
Propriété chimique
Grandeur molaire